Noordereiland (Rotterdam), een eiland in de Nieuwe Maas in Rotterdam
 Noordereiland (Nieuw-Zeeland), het dichtstbevolkte eiland van Nieuw-Zeeland
 Noordereiland (Zwolle), binnenstadsdeel van Zwolle
 Severnyeiland, het Noordereiland van Nova Zembla